Nokia 6680 — смартфон фірми Nokia.

Комплектація: телефон, MMC-картка 64 МБ MU-1, акумулятор BL-5C, зарядний пристрій ACP-12, стереогарнітура HDS-3 (HS-3 в Азіатско-Тихоокеанському регіоні), USB дріт Nokia DKU-2, диск ПЗ, інструкція

Особливості: Symbian OS версії 8.0 (інтерфейс Platform 60 ver 2); 28 мов меню, одночасно можна використовувати англійську і дві додаткові мови

 Рішення для друку Nokia XpressPrint
 Високошвидкісний перегляд інтернету за допомогою EDGE
 Клієнт електронної пошти
 Карта ММС зменшеного розміру з можливістю «гарячої заміни» і пристрій читання карт
 Музичний плеєр зі стереозвуком

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Смартфони
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Смартфони, зняті з виробництва